|-
| 113601 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113602 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113603 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113604 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113605 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113606 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113607 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113608 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113609 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113610 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113611 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113612 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113613 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113614 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113615 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113616 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113617 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113618 - || || 4 d'octubre, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 113619 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113620 - || || 3 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113621 - || || 3 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113622 - || || 3 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113623 - || || 3 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113624 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113625 - || || 2 d'octubre, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 113626 - || || 4 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113627 - || || 6 d'octubre, 2002 || Essen || Essen
|-
| 113628 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113629 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113630 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113631 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113632 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113633 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113634 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113635 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113636 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113637 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113638 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113639 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113640 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113641 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113642 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113643 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113644 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113645 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113646 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113647 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113648 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113649 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113650 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113651 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113652 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113653 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113654 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113655 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113656 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113657 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113658 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113659 Faltona || || 2 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113660 - || || 2 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113661 - || || 2 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113662 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113663 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113664 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113665 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113666 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113667 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113668 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113669 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113670 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113671 Sacromonte || || 13 d'octubre, 2002 || Schiaparelli || Schiaparelli
|-
| 113672 - || || 10 d'octubre, 2002 || Farpoint || Farpoint
|-
| 113673 - || || 2 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113674 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113675 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113676 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113677 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113678 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113679 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113680 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113681 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113682 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113683 - || || 2 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113684 - || || 2 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113685 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113686 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113687 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113688 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113689 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113690 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113691 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113692 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113693 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113694 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113695 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113696 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113697 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113698 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113699 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113700 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
3